Ранчо ел Оливо има више значења:

 Ранчо ел Оливо (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо ел Оливо (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику